Puchar Białorusi w piłce siatkowej mężczyzn 2011 - 21. sezon rozgrywek o siatkarski Puchar Białorusi odbywających się od 1992 roku. Rozegrane zostały w dniach 27-30 grudnia. Brały w nich udział kluby z wyszejszej lihi i pierszej lihi.

Rozgrywki składały się z fazy kwalifikacyjnej, ćwierćfinałów, półfinałów, meczu o 3. miejsce i finału.

Puchar Białorusi zdobył po raz szósty klub , który w finale pokonał obrońcę trofeum .

Drużyny uczestniczące

Drabinka

Faza kwalifikacyjna

Ćwierćfinały

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 

2011 na Białorusi
2011 w piłce siatkowej
Puchar Białorusi w piłce siatkowej mężczyzn